Регуля́тор:
 Робастный регулятор
 Вакуумный регулятор
 ПИД-регулятор
 Центробежный регулятор
 Регулятор (дайвинг)
 Регулятор (теория управления)
 Регулятор напряжения
 Регулятор мощности
 Логарифмический регулятор громкости
 Регулятор ()
 Регулятор кислотности

 Регуляторы (роман)
 «Регуляторы» (:w:Lincoln County Regulators) — одна из сторон в конфликте Война в округе Линкольн